Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Мальдив.

Из 23 указанных в таблице видов, 1 находится под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 0 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Мальдивы
Природа Мальдивских островов